Åke Nilsson kan avse:

 Åke Nilsson (fackföreningsman) (1909–1991), svensk fackföreningsman inom Metallindustriarbetareförbundet
 Åke Nilsson (skidåkare) (1927–1991), svensk alpin skidåkare
 Åke Nilsson (konstnär) (1935–2021), svensk konstnär
 Åke Nilsson (kanotist) (1937–2005), svensk kanotist
 Åke Nilsson (friidrottare) (född 1945), svensk friidrottare (spjutkastare)

Se även 
 Lars-Åke Nilsson (idrottsledare) (1923–2020), svensk idrottsledare och pionjär inom svensk basket